Der Family Circle Cup 2013 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Charleston. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier fand vom 30. März bis zum 7. April 2013 zeitgleich mit den Monterrey Open 2013 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Serena Williams und im Doppel die Paarung Anastassija Pawljutschenkowa / Lucie Šafářová. Im Einzel konnte Serena Williams ihren Titel verteidigen, im Doppel konnte Šafářová mit ihrer neuen Partnerin Kristina Mladenovic den Titel verteidigen.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Family Circle Cup 2013 fand vom 30. bis 31. März 2013 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)